День моря:
 День моря (Япония)
 День моря (Боливия)
 Всемирный день моря
 День Балтийского моря

См. также 
 Всемирный день океанов
 Всемирный день водных ресурсов